Pac-Man – videogioco del 1980
Pac-Man – port del 1982 per Atari 2600 dell'omonimo videogioco arcade di Namco
Pac-Man – personaggio protagonista dell'omonimo videogioco
Pac-Man – serie animata del 1982
Pac-Man – EP di Richard D. James del 1992
Pac-Man – singolo dei Gorillaz del 2020
Pacman – soprannome del pugile Manny Pacquiao

Informatica 
 Pacman – sistema di gestione dei pacchetti